Хохо́л:
 Хохол (хохолок) — торчащий клок волос или перьев (в лобной части головы). См. Чуб.
 Хохол — прозвище украинцев.

Топоним 
 Хохол — село в Воронежской области, административный центр Хохольского сельского поселения.
 Хохол — река в Воронежской области.

Фамилия 
 Хохол, Елена Николаевна (1897—1964) — советский педиатр, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Академии медицинских наук СССР (с 1953).
 Хохол, Йозеф (1880—1956) — чешский архитектор.
 Хохол, Николай Григорьевич (1948—1997) — советский гребец-байдарочник.

См. также 
 Хохольское сельское поселение — сельское поселение в Воронежской области
 Хохольский район Воронежской области — район Воронежской области
 Хохольский — посёлок городского типа в Хохольском районе Воронежской области
 Хохол-Тростянка — село в Острогожском районе Воронежской области
 Хохлы (значения)
 Пахолок

Примечания

Литература